Stormy Weather est un standard de jazz enregistré par Ethel Waters en 1933.
 Stormy Weather est le titre original du film musical Symphonie magique, sorti en 1943, qui inclut la chanson du même titre.
 Stormy Weather est un film réalisé par Sólveig Anspach, sorti en 2003.
 Stormy Weather est le pseudonyme de l'actrice pornographique Davia Ardell.